Mario Nigro – giurista italiano
Mario Nigro – pittore italiano